La denomianción Hospital General de Madrid ha correspondido a varios edificios a lo largo de la historia de Madrid:

 El Hospital General de Nuestra Señora de la Encarnación y San Roque ubicado al final de la Carrera de San Jerónimo, fue Hospital General desde 1587 (reinado de Felipe II).
 El Hospital General y de la Pasión en la calle de Atocha que desde comienzos del siglo XVII hasta 1965 estuvo en funcionamiento hasta convertirse en Museo Reina Sofía y el Conservatorio de Música.   
 El Hospital Clínico San Carlos desde 1965 se encuentra ubicado en Moncloa.